Niemcy:
 Aldingen – dzielnica Remseck am Neckar
 Aldingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen